Kurzegrzędy – osada w województwie wielkopolskim

 Kurze Grzędy – obszar Natura 2000
 Rezerwat przyrody Kurze Grzędy